Blue Gill Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Blue Gill Lake (Michigan)
 Blue Gill Lake (Mississippi)
 Blue Gill Lake (Sawyer County, Wisconsin)
 Blue Gill Lake (Vilas County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Bluegill Lake